Cal Campaner (Esparreguera), casa al Baix Llobregat
 Cal Campaner (Santa Maria de Palautordera), casa al Vallès Oriental
 Cal Campaner (Sant Vicenç de Castellet), masia al Bages